Денис Иванович Лукашов (; род. , Донецк, СССР) — украинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
На протяжении трёх сезонов (с 2011 по 2014 годы) выступал в составе «Киева», «Будивельника», «Донецка» и «Азовмаша». В сезоне 2010/2011, с киевским «Будивельником» выиграл чемпионат Украины. Дважды – в 2010 и 2011 годах – Лукашов принимал участие в «Матчах Всех Звезд» чемпионата украинской Суперлиги.

Сезон 2014/2015 Лукашов провёл в киевском «Будивельнике», в составе которого завоевал Кубок Украины, бронзовые медали чемпионата Украины и был признан «Лучшим защитником» Суперлиги Украины. В 35 матчах он набирал в среднем 15,4 очка, делал 5,6 результативных передачи, 6,3 подбора и 1,7 перехвата за 30:14 сыгранных минут.

В мае 2015 года Денис стал игроком «Автодора». В 16 матчах Единой лиги ВТБ 2015/2016 Лукашов набирал в среднем по 5,5 очка, 1,8 подбора и 2,5 передачи. В феврале 2016 года саратовский клуб и Лукашов достигли договорённости о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон.

10 февраля 2016 года Лукашов подписал контракт с «Летувос Ритас».

В октябре 2016 года перешёл в «Енисей».

В октябре 2017 года пополнил состав «Витаутаса». В 24 играх чемпионата Литвы Денис проводил на паркете в среднем по 18 минут и набирал 6 очков и 2 передачи.

В августе 2018 года вернулся в «Енисей».

В июле 2019 года Лукашов продолжил карьеру в «Прометее». В октябре 2019 года Лукашов был признан лучшим игроком Суперлиги по итогам месяца.

Сборная Украины 
С 2004 по 2009 годы Лукашов ежегодно принимал участие в Первенствах Европы в составе кадетской, юношеской и молодёжной сборных Украины.

Летом 2011 года принял участие в чемпионате Европы в составе национальной сборной своей страны.

В июне 2017 года Лукашов был включён в предварительный состав сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы-2017.

Достижения 
  Чемпион Украины: 2010/2011
  Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2013/2014, 2014/2015
  Обладатель Кубка короля Миндаугаса: 2016
  Обладатель Кубка Украины (2): 2011/2012, 2014/2015
  Обладатель Суперкубка Украины: 2021

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Автодор»

Баскетболисты Украины
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Пренай»
Игроки БК «Прометей»
Игроки сборной Украины по баскетболу